Muziek
Easy (The Easybeats), een album van  The Easybeats
Easy (Marvin Gaye & Tammi Terrell), een duo-album van Marvin Gaye en Tammi Terrell
Easy (Ralph McTell), een album van Ralph McTell

Easy (Barenaked Ladies), een lied van Barenaked Ladies
Easy (Commodores), een lied van The Commodores
Easy (Groove Armada), een lied van Groove Armada
Easy (Matthew Sweet), een lied van Matthew Sweet
Easy (Neville Staple), een lied van Neville Staple
Easy (Son Mieux), een muzieknummer uit 2015
Easy (Sugababes), een lied van Sugababes

Media
Easy (film), een film uit 2003 met Marguerite Moreau
Easy!, een Italiaanse film uit 2011
Easy (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie, gestart in 2016

Overig
Electronic Archiving System, een digitaal archiefsysteem
Easy (afbakprodukt), een afbakproduktenmerk
Easy (merknaam), een merknaam van het Britse bedrijf easyGroup
Easy (winkelketen), een Zuid-Amerikaanse winkelketen
Easy Trike, een merk van trikes